Дрезденский мирный договор () — сепаратный мирный договор, подписанный 25 декабря 1745 года в Дрездене между Пруссией с одной стороны и Австрией и Саксонией — с другой. Мир завершил Вторую Силезскую войну (1744—1745), явившуюся частью войны за Австрийское наследство (1740—1748).

По Дрезденскому миру, Пруссия выходила из войны, получая при этом от Австрии практически всю Силезию, за исключением юго-восточных княжеств Тешин и Опава. В ответ прусский король, Фридрих II признал избрание императором Священной Римской империи Франца Стефана Лотарингского — мужа австрийской эрцгерцогини Марии Терезии, который правил в империи двадцать лет под именем Франца I (1745—1765 годы).

Пруссия сепаратно вышла из войны, но военные действия продолжались ещё в Южных Нидерландах, Италии, а главное, в колониях между Великобританией и Францией. Условия Дрезденского мира были подтверждены Ахенским миром 1748 года, завершившим в итоге эту войну.

См. также 
 Варшавский договор (1745)

Война за австрийское наследство
Мирные договоры XVIII века
Международные договоры Пруссии
Международные договоры Австрии
Международные договоры Саксонии
Декабрь 1745 года
Договоры по алфавиту
События 25 декабря
История Дрездена